Keizer Frederik I Barbarossa
 Baba Oruç, Barbarijse zeerover en Ottomaanse gouverneur van Algiers
 Hayreddin Barbarossa, Barbarijse zeerover en Ottomaans admiraal
 Operatie Barbarossa, de codenaam voor de Duitse aanval op de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Brouwerij Barbarossa Groningen, een voormalige brouwerij in de Nederlandse stad Groningen
 Johan Christiaan Schröder, journalist, pseudoniem Barbarossa